Закакваутла има више значења:

 Закакваутла (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закакваутла (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику